Brian Lee Rolston, ameriški hokejist, * 1. februar 1973, Flint, Michigan, ZDA.

Rolston je člansko kariero začel v klubu Albany River Rats v ligi AHL. Leta 1991 je bil kot skupno enajsti izbran na NHL naboru s strani kluba New Jersey Devils, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Colorado Avalanche, Boston Bruins in Minnesota Wild, je v sedemnajstih sezonah skupno odigral 1256 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 342 golov in 419 podaj, ter 77 tekem končnice, na katerih je dosegel 20 golov in 14 podaj. V sezoni 1994/95 je z New Jersey Devilsi osvojil Stanleyjev pokal.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, Svetovnem prvenstvu 1996, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih pokalih.

Pregled kariere

|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State Lakers
| CCHA
| 91/92
| 
| 41
| 18
| 28
| 46
| 
| 16
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State Lakers
| CCHA
| 92/93
| 
| 39
| 33
| 31
| 64
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 6
| 2
| 8
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 93/94
| 
| 17
| 5
| 5
| 10
| -3
| 8
| 
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 7
| 0
| 7
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 94/95
| 
| 18
| 9
| 11
| 20
| -3
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
| 
| 40
| 7
| 11
| 18
| +5
| 17
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| +6
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
| 
| 58
| 13
| 11
| 24
| +9
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
| 
| 81
| 18
| 27
| 45
| +6
| 20
| 
| 10
| 4
| 1
| 5
| +0
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
| 
| 76
| 16
| 14
| 30
| +7
| 16
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
| 
| 82
| 24
| 33
| 57
| +11
| 14
| 
| 7
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
| 
| 11
| 3
| 1
| 4
| -2
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
| 
| 50
| 8
| 10
| 18
| -6
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
| 
| 16
| 5
| 4
| 9
| -4
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
| 
| 77
| 19
| 39
| 58
| +6
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 31
| 31
| 62
| +11
| 30
| 
| 6
| 4
| 1
| 5
| -1
| 0
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 02/03
| 
| 81
| 27
| 32
| 59
| +1
| 32
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 03/04
| 
| 82
| 19
| 29
| 48
| +9
| 40
| 
| 7
| 1
| 0
| 1
| -5
| 8
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 05/06
| 
| 81
| 34
| 45
| 79
| +14
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 06/07
| 
| 78
| 31
| 33
| 64
| +6
| 46
| 
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 07/08
| 
| 81
| 31
| 28
| 59
| -1
| 53
| 
| 6
| 2
| 4
| 6
| +4
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
| 
| 64
| 15
| 17
| 32
| +2
| 30
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 09/10
| 
| 80
| 20
| 17
| 37
| +2
| 22
| 
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 10/11
| 
| 65
| 14
| 20
| 34
| -6
| 34
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 11/12
| 
| 49
| 4
| 5
| 9
| -12
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 11/12
| 
| 21
| 3
| 12
| 15
| +7
| 8
| 
| 7
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1423
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" | 942
| bgcolor="#7FFF00" | +61
| bgcolor="#7FFF00" | 544
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Viri 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti New York Islanders
Zmagovalci Stanleyjevega pokala